Адриан Вулдридж (род. 11 ноября 1959 года) — управляющий редактор, а с 1 апреля 2017 года ведущий раздела Bagehot  журнала The Economist. Ранее был ведущим раздела Shumpeter. До июля 2009 года был руководителем Вашингтонского бюро The Economist и ведущим раздела Lexington.

Образование 
Получил образование в Баллиол-колледже в Оксфорде, где изучал современную историю;  был членом в Колледже всех душ, а также в Оксфордском университете. Там же  получил степень доктора философии в 1985 году. С 1984 по 1985 год являлся  в Калифорнийском университете в Беркли.

Награды 
   2017 года за материал «Creative Destruction: The Schumpeter Column»

Библиография 
 
 
 

В соавторстве с Джоном Миклетвейтом: 
The Witch Doctors: Making Sense of the Management Gurus (1996)
 A Future Perfect: The Challenge and Promise of Globalization  (2000)
The Company: A Short History of a Revolutionary Idea (2003)
 The Right Nation: Conservative Power in America  (2004)
 God is Back: How the Global Revival of Faith Is Changing the World  (2009)

Переводы на русский язык

Примечания

Ссылки 
 Adrian Wooldridge Media directory

Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Воспитанники Баллиол-колледжа
Википедия:Биографии современников
Стипендиаты Харкнесса